Monte Cucco – monte del Gruppo delle Grigne, nel comune di Lierna
 Monte Cucco – monte dell'Appennino ligure
 Monte Cucco – monte dell'Appennino emiliano, nel comune di Salsomaggiore Terme
 Monte Cucco – monte delle Alpi Biellesi
 Monte Cucco – monte delle Murge
 Monte Cucco – zona di Roma
 Monte Cucco – monte della Toscana, facente parte dei Monti Pisani
 Monte Cucco – monte dell'Appennino umbro-marchigiano
 Monte Cucco – monte delle Serre calabresi
 Monte Cucco di Plava (in sloveno Kuk) – monte delle Prealpi Giulie, teatro della Decima battaglia dell'Isonzo
 Monte Cucco di Luico (in sloveno Kuk) – monte delle Prealpi Giulie, teatro della Battaglia di Caporetto
 Castello di Monte Cucco – castello in provincia di Grosseto

Pagine correlate
 Montecucco
 Moncucco